Arquata peut désigner:

 Arquata Scrivia, commune italienne de la province d'Alexandrie dans la région Piémont en Italie ;
 Arquata del Tronto; commune italienne de la province d'Ascoli Piceno dans les Marches en Italie.